

Álbuns 
In Concert: Live at Philharmonic Hall
In Concert: The Party's Just Begun Tour
In Concert (álbum de Derek and the Dominos)
In Concert (álbum de Jethro Tull)
In Concert (álbum de Os Três Tenores)
In Concert (álbum do The Doors)

Desambiguação